Hebelbund ist die Bezeichnung für:

 den Hebelbund Lörrach
 den Hebelbund Müllheim